Franciaország
Ritzing, település Franciaországban, Moselle megyében

 Ausztria
Ritzing, község Ausztriában, Burgenland tartományban